Evergreen Village ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Evergreen Village (Iowa), im Woodbury County
 Evergreen Village (Minnesota), im Benton County
 Evergreen Village (Ohio), im Portage County